

Bande dessinée
 Une revue consacrée à la bande dessinée porte ce nom : Bananas, semestriel d'étude et de publication dirigé par Évariste Blanchet créé en 2006.

Cinéma
 Bananas est un film de Woody Allen (1971).

Musique
 Bananas est un album du groupe Deep Purple (2003).

Voir aussi